Steinmühle bezeichnet:
 Steinmühle, Mühle zum Rundschleifen von Steinen
 Steinmühle (Halle), Wassermühle in Halle (Saale)
 Steinmühle (Mellrichstadt), Vereinsheim der Kleintierzüchter in Mellrichstadt, Landkreis Rhön-Grabfeld, Freistaat Bayern 
 Steinmühle – Schule & Internat, staatlich anerkanntes Privatgymnasium in Marburg

Steinmühle ist der Name folgender Orte:
 Steinmühle (Bopfingen), Ortsteil der Stadt Bopfingen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Steinmühle (Büchlberg), Ortsteil der Gemeinde Büchlberg, Landkreis Passau, Bayern
 Steinmühle (Carpin), Ortsteil der Gemeinde Carpin, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Steinmühle (Essenbach), Ortsteil des Marktes Essenbach, Landkreis Landshut, Bayern
 Steinmühle (Greding), Ortsteil der Stadt Greding, Landkreis Roth, Bayern
 Steinmühle (Hummeltal), Ortsteil der Gemeinde Hummeltal, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Steinmühle (Konradsreuth), Ortsteil der Gemeinde Konradsreuth, Landkreis Hof, Bayern
 Steinmühle (Markt Einersheim), Ortsteil des Marktes Markt Einersheim, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Steinmühle (Mitterteich), Ortsteil der Stadt Mitterteich, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Steinmühle (Nennslingen), Ortsteil des Marktes Nennslingen, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Steinmühle (Neresheim), Stadtteil der Stadt Neresheim, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Steinmühle (Neuendettelsau), Ortsteil der Gemeinde Neuendettelsau, Landkreis Ansbach, Bayern
 Steinmühle (Oberschwarzach), Ortsteil des Marktes Oberschwarzach, Landkreis Schweinfurt, Bayern
 Steinmühle (Oberviechtach), Ortsteil der Stadt Oberviechtach, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Steinmühle (Osterwieck), Ortsteil der Stadt Osterwieck Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Steinmühle (Ottrau), Ortsteil der Gemeinde Ottrau, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 Steinmühle (Parsberg), Ortsteil der Stadt Parsberg, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Steinmühle (Pegestorf), Ortsteil der Gemeinde Pegestorf, Niedersachsen
 Steinmühle (Prackenbach), Ortsteil der Gemeinde Prackenbach, Landkreis Regen, Bayern
 Steinmühle (Rothenbuch), Ortsteil der Gemeinde Rothenbuch, Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Steinmühle (Rothenburg ob der Tauber), Ortsteil der Stadt Rothenburg ob der Tauber, Landkreis Ansbach, Bayern
 Steinmühle (Rötz), Ortsteil der Stadt Rötz, Landkreis Cham, Bayern
 Steinmühle (Runding), Ortsteil der Gemeinde Runding, Landkreis Cham, Bayern
 Steinmühle (Saal an der Saale), Ortsteil des Marktes Saal an der Saale, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Steinmühle (Traitsching), Ortsteil der Gemeinde Traitsching, Landkreis Cham, Bayern
 Steinmühle (Weihenzell), Ortsteil der Gemeinde Weihenzell, Landkreis Ansbach, Bayern
 Steinmühle (Zell), Ortsteil der Gemeinde Zell, Landkreis Cham, Bayern

 Steinmühle (Gemeinde Kirchschlag), Ortsteil der Stadtgemeinde Kirchschlag in der Buckligen Welt, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich
 Steinmühle (Gemeinde Ulrichsberg), Ortsteil von Ulrichsberg, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich

Siehe auch:
 Steinermühle
 Steinmühl
 Steinsmühle (Begriffsklärung)